Караваева — женский вариант фамилии .
 Караваева, Анна Александровна (1893—1979) — русская советская писательница.
 Караваева, Валентина Ивановна (1921—1997) — советская актриса театра и кино.
 Караваева, Ирина Владимировна (род. 1975) — российская спортсменка.
 Караваева, Нина Анатольевна (1933—2022) — советский почвовед-географ, картограф.
 Кузьмина-Караваева, Елизавета Юрьевна (1891—1945) — поэтесса, мемуаристка, деятель французского Сопротивления. Другое 
 Караваева (приток Мелика)

 См. также 
 Караваево